Quincy har flere betydninger:

 Quincy, Massachusetts – by i Massachusetts i USA
 Quincy (tv-serie) – amerikansk krimiserie